Forbant (fill de Làpites)
 Forbant (fill d'Argos)
 Forbant (bandit)